Diaz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ana Elizabeth Diaz
 Luis M.Diaz